Turn it on again (nummer) van Genesis
Turn it on again (album) van Genesis